La famiglia Sullivan (The Sullivans) – film statunitense del 1944 diretto da Lloyd Bacon
I Sullivans (The Sullivans) – soap opera australiana trasmessa dal 1976 al 1983